Italo Ghizzardi – ex calciatore italiano
 Pietro Ghizzardi – pittore e scrittore italiano